Oxyaenoides (Оксијаеноидес — „налик на Оксијаену”) је изумрли род плаценталних сисара из изумрле потпородице Oxyaenoidinae унутар изумрле породице Hyaenodontidae, који је у периоду од раног до средњег еоцена настањивао подручје Европе.

Етимологија назива

Опис 
Врста Oxyaenoides aumelasiensis је тежила око 4,24 kg, Oxyaenoides bicuspidens око 14,19 kg, Oxyaenoides lindgreni око 9,71 kg, а Oxyaenoides schlosseri око 16,93 kg.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Oxyaenoides.

Временска распрострањенст рода Oxyaenoides унутар породице Hyaenodontidae

Види још 
 Класификација сисара
 Hyaenodontidae

Референце

Литература 

 L. Van Valen and J. S. Mellett (1968) "Familial position of Oxyaenoides (Mammalia: Deltatheridia)." Journal of Paleontology 42(5):1302
 S. Peigné, M. Morlo, Y. Chaimanee, S. Ducrocq, S. T. Tun and J. J. Jaeger (2007) "New discoveries of hyaenodontids (Creodonta, Mammalia) from the Pondaung Formation, middle Eocene, Myanmar—paleobiogeographic implications." Geodiversitas 29(3):441-458
 
 
 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Европе